Peter Parker může být:
 Spider-Man – fiktivní postava z komiksů vydavatelství Marvel Comics
 Peter Parker (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postava ve filmech série Marvel Cinematic Universe
 Peter Parker (admirál) (1721–1811) – britský admirál, děd námořního důstojníka
 Peter Parker (důstojník) (1785–1814) – britský námořní důstojník, vnuk admirála
 Peter Parker (lékař) (1804–1888) – americký lékař a misionář

Externí odkazy